Minimelanolocus är ett släkte av svampar. Minimelanolocus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Minimelanolocus